

Persone 
 Dezider Kostka – calciatore slovacco
 Ferdiš Kostka – ceramista slovacco
 Hubert Kostka – allenatore di calcio ed ex calciatore polacco
 Jozef Kostka – scultore slovacco
 Rastislav Kostka – ex calciatore slovacco
 Stanislao Kostka – gesuita polacco
 Stanislav Kostka Neumann – poeta, giornalista e politico ceco
 Stanisław Kostka Potocki – scrittore, archeologo e pubblicista polacco
 Stanisław Kostka Zamoyski – nobile e politico polacco

Altro 
 Chiesa di San Stanislao Kostka – chiesa di Palermo
 Madonna col Bambino e i santi Luigi Gonzaga e Stanislao Kostka – dipinto di Giuseppe Maria Crespi